Xinba bezeichnet:

 Xinba (Gaotai) (新坝镇), Großgemeinde im Kreis Gaotai in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinba (Guiding) (新巴镇), Großgemeinde im Kreis Guiding in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinba (Haizhou) (新坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinba (Hanbin) (新坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinba (Yangzhong) (新坝镇), Großgemeinde der Stadt Yangzhong in der chinesischen Provinz Jiangsu